Vossenburg (Midden-Groningen), in gemeente Midden-Groningen
 Vossenburg (waterschap), voormalig waterschap in de provincie Groningen
 Vossenburg (plantage), voormalige suikerrietplantage in Suriname